Il singolare del torneo di tennis Singapore Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tommy Ho che ha battuto in finale Chris Wilkinson 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jeremy Bates (secondo turno)
 Jamie Morgan (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Jeff Tarango (primo turno)

 Dmitrij Poljakov (quarti di finale)
 Robbie Weiss (primo turno)
 Paul Wekesa (primo turno)
 Shūzō Matsuoka (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Challenger 1994